Церковь Святого Павла — лютеранская церковь в Риге. Расположена недалеко от городского центра — в районе Гризинькалнс, при пересечении улиц Августа Деглава и Яня Асара, в створе улиц Авоту и Артилерияс.

История 
В 1883 году, после нескольких лет согласований и поисков источников финансирования, Рижская городская управа выделила участок земли под строительство новой церкви и причтового дома. Строительство кирпичного здания по проекту архитектора Густава Фердинанда Александра Хилбига началось в 1885 году, после его смерти работами руководил его сын — архитектор Герман Отто Хилбиг.

Орган был изготовлен германской фирмой Эберхарда Фридриха Валкера в 1912 году, колокол отлит в 1887 году в Вестфалии.

В годы Второй мировой войны здание пострадало, были разбиты практически все витражи и плиты натурального шифера, покрывавшие крышу. В ходе реставрационных работ 1988 и 1994 годов были заново остеклены окна и восстановлены витражи масверков.

Архитектура 

Особенностью проекта стало использование декоративных деталей, отлитых из цемента и цинка. Нижняя часть стен была решена в виде высокого цоколя. Прямоугольный в плане однонефный зал и примыкающие к нему боковые сакристии завершены полигональной апсидой. К западному фасаду пристроена башня с остроконечным шпилем. Основной объём здания выделен щипцами с фиалами и покрыт двухскатной крышей.

Внутреннее убранство объединено единым ансамблем, выполненным в стиле характерном для английских готических церквей. Зал окружён резными галереями в работе над которыми принимали участие рижские мастера Г. Ф. Бернхардт, Р. Нейгебауэр и Г. Мюллер. Алтарь отделён от зала триумфальной аркой. Трёхчастную композицию венчает картина «Вознесение Христа», написанная художником Янисом Робертом Тиллбергсом в 1937 году.

Примечания

Литература 
 Marina Levina (darba grupas vad.) Rīgas dievnami: arhitektūra un māksla / Die Kirchen Rigas: Architektur und Kunst / Riga’s churches: architecture and art / Храмы Риги: архитектура и искусство. Rīga : Zinātne : Mantojums, 2007. — 747 lpp.

Ссылки 
 Церкви Московского форштадта
 Церковь Святого Павла на странице staroriga

Павла
Павла
Неоготическая архитектура Латвии
Гризинькалнс
Улица Августа Деглава
Здания и сооружения, заложенные в 1885 году
Храмы, построенные в 1887 году
Храмы Святого Павла